Молинильо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 6,79 км². Население — 59 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Información estadística
 Página muy completa sobre Molinillo 
 Página web de Molinillo

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки